Flisa kan syfta på följande:
 Flisa – en mindre del av ett material

Geografi

Antarktis 

 Flisa (kulle),

Norge 

 Flisa (tätort), Hedmark fylke, 
 Flisa (älv), Hedmark fylke, 

Robotskapade Antarktisförgreningar